Лас Кавингас има више значења:

 Лас Кавингас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кавингас (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику